Roger Wolcott ist der Name folgender Personen:

* Roger Wolcott (Politiker, 1679) (1679–1767), amerikanischer Offizier und Kolonialgouverneur (Connecticut)
 Roger Wolcott (Politiker, 1847) (1847–1900), US-amerikanischer Politiker (Massachusetts)